Сезон ФК «Карпати» (Львів) 2016—2017 54-й сезон в історії клубу.

Змагання

Товариські матчі

Напередодні сезону

Mid-season

Winter break

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 2 

|}

Підсумки загалом

Матчі

Група 2

Матчі

Кубок України

Склад команди

Склад і статистика

Склад, виходи на поле і голи 

|-
|colspan="14"|Гравці в оренді в іншому клубі:

|-
|colspan="14"|Гравці, що грали за Карпати, але полишили команду до завершення сезону:

|}

Бомбардири

Дисциплінарні покарання

Трансфери

Прийшли

Пішли

Зміни головних тренерів

Примітки 

Карпати
Сезони ФК «Карпати» (Львів)